Изотопы гафния — разновидности химического элемента гафния, имеющие разное количество нейтронов в ядре. Известны изотопы гафния с массовыми числами от 153 до 188 (количество протонов 72, нейтронов от 81 до 116), и 26 ядерных изомеров.

Природный гафний состоит из смеси 6 изотопов. Пять из них являются стабильными:
 176Hf (изотопная распространённость 5,26 %), стабилен
 177Hf (изотопная распространённость 18,60 %), стабилен
 178Hf (изотопная распространённость 27,28 %), стабилен
 179Hf (изотопная распространённость 13,62 %), стабилен
 180Hf (изотопная распространённость 35,08 %), стабилен
Еще один природный изотоп имеет огромный период полураспада, много больше возраста Вселенной:
 174Hf (изотопная распространённость 0,16 %), период полураспада 2×1015 лет

Самым долгоживущим искусственным радиоизотопом является 182Hf с периодом полураспада 8,9 млн лет.

178m2Hf 
 Основная статья 

В 1998 году внимание ученых привлек изомер 178m2Hf. Его особенностью была значительная энергия возбуждённого состояния (2,446 МэВ на ядро или 1,3 ГДж на 1 грамм) при большом периоде полураспада (31 год). При изомерном переходе энергия высвобождалась в виде гамма-излучения, конечный изотоп стабилен.

В 1998 году группа исследователей под руководством Карла Коллинза (Carl Collins) сообщила, что нашла способ осуществления принудительного распада изомера. По сообщениям группы, удалось добиться некоторого увеличения естественного темпа распада путем облучения вещества рентгеновским излучением определенного спектра. В 2003 году агентство оборонных исследований DARPA профинансировало дополнительные исследования, что вызвало общественный резонанс и слухи о так называемой «гафниевой бомбе» — устройстве, осуществляющем лавинный изомерный переход в значительной массе изомера с выделением энергий, сопоставимых с энергиями взрыва традиционных химических взрывчатых веществ.

Тем не менее, в научном мире скептически отнеслись не только к перспективе построения подобных устройств, но и к самой возможности искусственной стимуляции изомерного перехода, подвергнув критике работу Коллинза. Помимо сомнений в достоверности экспериментов, также указывали на огромные трудности получения изомера в количествах, необходимых для построения практически применимого оружия. Причина трудностей — крайне низкие вероятности протекания всех известных реакций синтеза изомера, не позволяющие получать изомер на известном оборудовании в нужном количестве.

Таблица изотопов гафния

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы